Jméno Lucius Aemilius Paullus označuje vícero osob:
 Lucius Aemilius Paullus (konzul 219 př. n. l.) – starověký římský politik a vojevůdce, padl v bitvě u Kann (216 př. n. l.)
 Lucius Aemilius Paullus Macedonicus – starověký římský vojevůdce a politik (kolem 229 př. n. l. – 160 př. n. l.)
 Lucius Aemilius Lepidus Paullus – starověký římský konzul (50 př. n. l.), bratr Marka Aemilia Lepida
 Lucius Aemilius Paullus (konzul 1 n. l.) – starověký římský politik, příbuzný císaře Augusta, popraven za zradu